Tsutsui ist der Familienname folgender Personen:

 Noriaki Tsutsui (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Shan Tsutsui (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Yasutaka Tsutsui (* 1934), japanischer Schriftsteller
 Yoshinobu Tsutsui, japanischer Manager

Siehe auch:
 Tsutsui (Klan)